Boys Town (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Boys Town (film), een Amerikaanse film uit 1938